Cantharus multangulus är en snäckart som först beskrevs av Philippi 1848.  Cantharus multangulus ingår i släktet Cantharus och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
multangulus